Атанасій Пекар (1922—2011) — український церковний діяч у США, священик-василіянин, педагог, історик Церкви.
 Пекар Валерій Олександрович ( 1966) — підприємець і громадський діяч, віце-президент УСПП,
 Пекар Володимир Павлович (1928—1990) — диригент, заслужений діяч мистецтв України
 Пекар Соломон Ісакович (1917—1985) — фізик-теоретик, лауреат Державної премії УРСР, академік АН УРСР, завідувач відділу Інституту напівпровідників АН УРСР.
Прізвища